Cactus Jack steht für:
 John Nance Garner, US-amerikanischer Politiker, Vizepräsident 1933 bis 1941
 Mick Foley (* 1965), US-amerikanischer Wrestler und Buchautor
 Travis Scott (* 1991), US-amerikanischer Rapper
 Cactus Jack (Band), serbische Hardrockband (ab 1998)

Siehe auch:

 Kaktus Jack, US-amerikanische Komödie (1979)
 Cactus Jack Records, US-amerikanisches Musiklabel